Az Animánia (eredeti cím: Animaniacs) 1993-tól 1998-ig vetített amerikai televíziós rajzfilmsorozat. A sorozatot Warner Bros. készítette, Tom Ruegger rendezésében és Steven Spielberg produceri felügyeletével.  A sorozatot az Amerikai Egyesült Államokban 1993. szeptember 13-án a Fox Kids, míg Magyarországon először az HBO tűzte műsorára 1996. május 8-án.  Összesen 99 epizód és egy mozifilm készült belőle, azonban magyar szinkron csak az 1. évad részeihez készült.

A sorozat 2020-ra három új évaddal visszatért, amit a Hulu mutatott be.

A sorozatról 
A sorozat sokban hasonlít a Bolondos dallamokra: bármi lehetséges benne, sok a kulturális utalás és az üsd-vágd poén, gyakran kiszól a közönségnek és minden résznek saját zenéje van, amire a figurák mozognak. Az epizódok több, kabaréhoz hasonló rövid történetből állnak számos visszatérő figurával. A történet a kaliforniai Burbank városban játszódik. A főszereplő három firka (rajzfilmfigura) akik az őket 30-as években kitaláló Warner stúdióról kapták a nevüket: Yakko, Wakko és Dot. A három fiatal olyan kerge hogy a stúdió nem bírja kordában tartani őket, ezért évekre a víztoronyba zárták őket, de a 90-es években kiszabadultak. Ezt az ál-háttértörténetet (és általában a sorozatot) a Roger nyúl pácban inspirálta. A Warner testvérek bármiből képesek viccet csinálni és nem szeretik a felnőtt autoritást, így számos azt megérdemlő felnőttnek az idegeire mennek. A sorozatnak rengeteg, többször oktató jellegű dala volt, például egy dal mely felsorolja a Föld összes országát vagy az Egyesült Államok összes tagállamát. A sorozat további szereplői közé tartozik Slappy mókus, a kiöregedett zsémbes rajzfilmsztár, aki nagyon szereti a Tom és Jerry-ből illetve Bolondos dallamokból ismert rajzfilmes erőszakot alkalmazni ellenfelein. A sorozat két szereplője, Bunkó és Vész, a világot meghódítani akaró két laboregér olyan népszerűek lettek, hogy 1994-ben saját sorozatot kaptak, mely további 78 epizódot ért meg. Szerepel továbbá három, a gengszterfilmeket kiparodizáló galamb, egy gyerekmentő kutya és egy utcákat járó kutya-macska páros.

A sorozat sikerén a DC Comics elkészítette az Animaniacs képregénymagazint, ami 1995 és 2000 között jelent meg. A képregényt később átkeresztelték  Animaniacs! featuring Pinky and the Brain címre.

Szereplők 

További szereplők (26 részben): Bakó Márta, Barbinek Péter, Besenczi Árpád, Biró Anikó, Buss Gyula, Csuja Imre, Csuha Lajos, Czigány Judit, Dudás Eszter, Előd Álmos, Galkó Balázs, Gruber Hugó, Halász Aranka, Hankó Attila, Harkányi Endre, Haumann Péter, Izsóf Vilmos, Kassai Ilona, Kenderesi Tibor, Kocsis Judit, Kökényessy Ági, Konrád Antal, Kristóf Tibor, Makay Sándor, Menszátor Magdolna, Némedi Mari, Orosz István, Pataky Imre, Pathó István, Pálfai Péter, Palóczy Frigyes, Papp Ágnes, Pusztaszeri Kornél, Riha Zsófi, Szerednyey Béla, Szűcs Sándor, Szvetlov Balázs, Tóth Judit, Ujlaki Dénes, Uri István, Várday Zoltán, Végh Ferenc, Wolhmuth István

Epizódok

Jegyzetek

További információk 
 
 
 Animánia a TV Tropes oldalon 

1993-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
1998-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Családi televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Time Warner-tulajdonú Cartoon Network-sorozatok
A Fox saját gyártású műsorai
A The WB saját gyártású műsorai